Kwikwi, een vislekkernij in Suriname
 primitief ras van de planeet Dathomir, zie Lijst van rassen uit Star Wars (K-O)#Kwi